Suwałki () – wieś na Litwie, na Suwalszczyźnie, w rejonie kalwaryjskim w okręgu mariampolskim.

Linki zewnętrzne 
 

Miejscowości w rejonie kalwaryjskim